Selma Sueli Silva (Belo Horizonte, 17 de septiembre de 1963) es una empresaria, escritora y ex locutora brasileña. Es mejor conocida por sus esfuerzos pioneros en el campo del autismo y su carrera en la radio.

Biografía 
Selma trabajó en la industria de la construcción antes de graduarse en periodismo y relaciones públicas con especialización en Comunicación y Gestión Empresarial. Luego de desempeñarse como asesora principal de comunicación del Instituto Nacional del Seguro Social en la década de 1990, migró a la radio en la década siguiente.

Así, se destacó inicialmente como locutora y productora del programa Rádio Vivo, uno de los más tradicionales de la radio brasileña, donde permaneció entre 1999 y 2015.  Después de dejar la estación, fundó Mundo Autista D&I, uno de los primeros medios autorales de Brasil en tener contenido producido por personas autistas.

En 2019, Selma recibió el premio Tributo Especial del programa Erasmus+ de la Unión Europea y una moción de felicitación de Divinópolis, además de ganar el concurso de comunicación empresarial promovido por el conglomerado Diários Associados.

Vida personal 
Nacida y criada en una comunidad pobre, Selma afirma tener recuerdos de sentirse diferente desde que tenía tres años. Al mismo tiempo, sus padres se divorciaron y ella comenzó a sentirse cada vez más inadecuada en la familia y en la escuela, luego de regresar a vivir a la casa de su abuela, habiendo recibido muchas etiquetas por sus peculiares comportamientos.

A los 52 años, luego de escuchar una pregunta de su hija, la escritora Sophia Mendonça, a quien le habían diagnosticado autismo a los 11 años, Selma decidió escuchar sus consejos y buscó a un psiquiatra, quien la identificó con la misma condición. Esto la llevó a producir libros y contenidos sobre el autismo en adultos y mujeres.

Desde 2005, Selma es miembro de la Soka Gakkai International, una organización no gubernamental afiliada a las Naciones Unidas de practicantes del budismo.

Referências 

Escritoras de Brasil
Mujeres
Empresarias
Budistas